Hohe Straße 51 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hohe Straße 51 (Düsseldorf)
 Hohe Straße 51 in Grefrath, siehe Liste der Baudenkmäler in Grefrath
 Hohe Straße 51 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Süd